Salviniales är en ordning av ormbunkar. Salviniales ingår i klassen Polypodiopsida, fylumet kärlväxter och riket Plantae. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Salviniales 80 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Salviniales

ru:Сальвиниевые